Чемпионат России по международным шашкам среди мужчин 2010 в классической программе прошёл с 10 — 23 апреля в д/о Колонтаево (Московская область).

 — Александр Георгиев,

 — Муродулло Амриллаев,

 — Гетманский Александр

Главный судья, международный арбитр Ильенко В. Ф., главный секретарь, арбитр ФМЖД Мельников А. П..

Матч за 3-е место Колесов – Шварцман 0-2

Ссылки 
 Результаты на сайте KNDB 

Чемпионаты России в 2010 году
Чемпионаты России по международным шашкам среди мужчин
Соревнования по международным шашкам в Колонтаево
Апрель 2010 года
2010 год в шашках